Der Kanton Pont-à-Marcq war ein bis 2015 bestehender französischer Wahlkreis im Arrondissement Lille, im Département Nord und in der Region Nord-Pas-de-Calais. Sein Hauptort war Pont-à-Marcq. Vertreter im Generalrat des Departements war ab 2011 Jean-Marie Ruant (PS).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 15 Gemeinden:

Pontamarcq
Aufgelöst 2015